Grand Prix Rakouska 1985 (oficiálně XXIII Holiday Großer Preis von Osterreich) se jela na okruhu Österreichring ve Spielbergu v Rakousku dne 18. srpna 1985. Závod byl desátým v pořadí v sezóně 1985 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1985
Grand Prix Rakouska